Marco Perperna (cônsul em 130 a.C.) —  cônsul romano em 130 a.C.
 Marco Perperna (cônsul em 92 a.C.) —  cônsul em romano em 92 a.C., filho do anterior
 Marco Perperna Ventão —  general romano e aliado de Quinto Sertório, filho do anterior

Desambiguações de antropônimos